William Falconer (1732–1769) skót költő
 William Falconer (1744–1824) angol orvos, író